Gustav Herbig ist der Name folgender Personen:

* Gustav Herbig (Sprachwissenschaftler) (1868–1925), deutscher Indogermanist
 Gustav Herbig (Politiker) (1888–1965), deutscher Diplomat und Politiker (SPD)